Agélas peut désigner :
 Agélas ou Agéladas, un sculpteur de Grèce antique ;
 Agelas, un genre animal.